Барселона Лейдис Оупън 2012 е 6-ото издание на Барселона Лейдис Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в испанския град Барселона от 9 до 15 април.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Барселона Лейдис Оупън